

Astronomia
 11777 Hargrave – asteroide della fascia principale

Persone
 Javon Hargrave – giocatore di football americano statunitense
 John Hargrave – politico britannico
 Lawrence Hargrave – pioniere dell'aviazione, inventore ed esploratore inglese naturalizzato australiano
 Sam Hargrave – regista, attore e stuntman statunitense